De gemeente Waalwijk heeft 203 gemeentelijke monumenten, hieronder een overzicht. Zie ook de rijksmonumenten in Waalwijk.

Capelle
De plaats Capelle kent 26 gemeentelijke monumenten:
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
|}

Sprang
De plaats Sprang kent 34 gemeentelijke monumenten:
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
|}

Waalwijk
De plaats Waalwijk kent 89 gemeentelijke monumenten, zie de Lijst van gemeentelijke monumenten in Waalwijk (plaats)

Waspik
De plaats Waspik kent 54 gemeentelijke monumenten:
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

|}

Waalwijk
Waalwijk
Waalwijk